Municipio de Haines puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Haines (condado de Marion, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Haines (condado de Centre, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Centre.